Steimke ist der Name oder Namensbestandteil von geographischen Objekten:

 Steimke (Klötze), Ortsteil der Stadt Klötze, im Altmarkkreis Salzwedel, Sachsen-Anhalt
 Steimke (Obernholz), Ortsteil der Gemeinde Obernholz, im Landkreis Gifhorn, Niedersachsen
 Nordsteimke, Stadtteil der kreisfreien Stadt Wolfsburg, Niedersachsen
 Klein Steimke, Stadtteil der Stadt Königslutter am Elm, im Landkreis Helmstedt, Niedersachsen
 Steimke (Syke), Stadtteil der Stadt Syke im Landkreis Diepholz, Niedersachsen
 Gut Steimke im Gebiet von Wiensen (Uslar), im Landkreis Northeim, Niedersachsen
 ehemaliger Wohnplatz in der Gemeinde Eickhorst, im Kreis Minden-Lübbecke, Nordrhein-Westfalen
 ehemaliger Wohnplatz im Dorf Brebber/Asendorf, im Landkreis Diepholz, Niedersachsen
 Steimke (Nieme), Zufluss der Nieme im Bramwald, Landkreis Göttingen, Niedersachsen

Steimke ist der Familienname von
 Rolf Steimke (* 1963), deutscher Autor von Heftromanen

Siehe auch:
 Steimbke
 Steimker Berg
 Steimker Gärten
 Steinke